Puli eller Pulí kan syfta på:
 Puli, en hundras från Ungern
 Pulí (kommun), en kommun i Colombia
 Pulí (ort), en or i Colubia